Известные носители:

 Дробицкий, Георгий Семёнович (1907 — 1941) — советский военачальник, подполковник
 Дробицкий, Эдуард Николаевич (1941 — 2007) — вице-президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации.